

Sigle 
 IAM – Identity and Access Management
IAM – Intellectual Asset Management
 Initial Address Message – messaggio utilizzato nella User Part ISDN
 Institute of Advanced Motorists –  con sede nel Regno Unito
 International Association of Machinists and Aerospace Workers – sindacato nordamericano
 International Association of Millionaires
 The Institute of Advanced Media – con sede a Vancouver (Canada)
 Itissalatt Al Maghreb – Maroc Telecom
 Istituto agronomico mediterraneo – con sede a Bari
Italian Agile Movement

Codici 
 IAM – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Zarzaitine-In Aménas, (Algeria)

Musica 
 IAM – gruppo musicale francese